Die Meistriliiga 1992/93 war die zweite Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Es war zugleich die zweite seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991. Gespielt wurde erstmals im Herbst/Frühjahr-Rhythmus. Den Titel aus dem Vorjahr konnte der FC Norma Tallinn erfolgreich verteidigen.

Saisonverlauf  
Die Liga umfasste zwei Mannschaften weniger als in der Premierensaison 1992. Meister wurde der FC Norma Tallinn. Absteiger in die Esiliiga waren der JK Tulevik Viljandi und Keemik Kohtla-Järve. Der Verein aus Kohtla-Järve verzichtete auf einen Verbleib in der Meistriliiga.

Jedes Team trat zweimal in Hin- und Rückspiel gegen jede andere Mannschaft an. Bei Punktgleichheit zählte der direkte Vergleich. Der estnische Fußballpokal wurde vom FC Nikol Tallinn gewonnen der in der folgenden Saison im Europapokal der Pokalsieger antrat und dort in der ersten Runde gegen Lillestrøm SK verlor. Als amtierender estnischer Meister scheiterte Norma Tallinn in der Champions-League-Saison 1993/94 in der ersten Qualifikationsrunde an HJK Helsinki.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Meistriliiga
 Meistriliiga 1992/93 bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1992/93
Fußballsaison 1992/93